Бухта Гуанабара () — океанська бухта розташована в південно-східній Бразилії в штаті Ріо-де-Жанейро. На її південно-західному березі знаходиться місто Ріо-де-Жанейро, а на південно-східному березі — місто Нітерой. Крім них, п'ять інших муніципалітетів оточують береги бухти. Бухта Гуанабара — друга найбільша за площею бухта в Бразилії (412 км², периметр 143 км, приблизно 31 x 28 км). 

Назва бухти походить від словосполучення мовою тупі-гіурані guará-nhã-pará, що означає «морська пазуха, подібна до річки». Протока шириною 1,5 км, що з'єднує бухту з морем, оточена горою Піку-ду-Папагайо (Пік Папуг) на півночі та горою Цукрова голова на півдні. У бухті розташовано більш ніж 130 островів, найбільший — Говернадор (42 км²).

Історія

В січні 1502 року португальські мореплавці виявили вхід в бухту Гуанабара, сприйнявши її за гирло невідомої раніше великої річки та назвали її Січневою. Невдовзі на березі бухти заснували поселення, якому дали назву річки, котрої не було.

Примітки

Затоки Бразилії
Ріо-де-Жанейро